Un continuum est un ensemble d'éléments tels que l'on peut passer de l'un à l'autre de façon continue, sans intervalle discret.

Sciences et technologies

Physique 
 Le continuum mécanique, une branche de la physique ;
 Le continuum espace-temps, une notion utilisée en physique relativiste : l'espace à quatre dimensions, avec pour quatrième dimension le temps ; cette terminologie est souvent reprise par des œuvres de science-fiction.

Informatique 
 Le continuum des erreurs quantiques est une notion informatique traitant de la continuité des erreurs liées aux bits envoyés.
 COntinuuM est une méthodologie de co-modeling garantissant la prouvabilité de bout en bout des propriétés non-fonctionnelles associées aux architectures pour le temps réel embarqué. 
 Continuum est un serveur d'intégration continue de la fondation Apache.
 Continuum est l'interface graphique par défaut de Windows 10 ; cette interface est capable de se changer quand on utilise une tablette tactile, un ordinateur de bureau ou un smartphone.
 Le Continuum Fingerboard est un clavier à surface plane développé par la compagnie Haken Audio.
 Le Continuum de Cloud est un argument commercial dont personne ne connait la signification.

Environnement 
 Le continuum écologique ou biologique, notion d'écologie du paysage, évoquant l'intégrité écopaysagère d'un milieu. Exemple : corridor biologique fluvial.
 Le continuum bâti : lieux habités adjacents.

Sciences humaines

Linguistique 
 Le continuum linguistique, notion de géographie linguistique

Sciences sociales 
 Le continuum est un concept décrit par Jean Liedloff dans son livre Le concept du continuum (éditions Ambre, 1975).
 Le continuum des violences est un concept élaboré par Liz Kelly en 1987.

Arts 
 Continuum, une œuvre d'art publique du sculpteur américain  située  à Washington.

Musique

Instrument 
 Le continuum (instrument musical électronique) est un synthétiseur à modélisation physique, développé par un professeur de l'Université de l'Illinois, Lippold Haken. Il s'agit d'une surface continue en mousse avec une sérigraphie représentant un clavier de piano. L'instrument, d'une très grande sensibilité à la pression polyphonique des doigts (sur 3 axes X,Y,Z), permet une très grande expressivité.

Groupe 
 Continuum est le nom d'un groupe de musique des années 1970. Deux albums furent produits : Continuum (1970) et Autumn Grass (1971).

Album 
 Continuum, un album de John Mayer.

Œuvres musicales 
 Continuum, pièce pour clavecin composée par György Ligeti en 1968.
 Continuum, une composition de Jaco Pastorius ;

Télévision 
 Stargate : Continuum est le titre du second téléfilm traitant de la série Stargate SG-1.
 Le Continuum Q, dans l'univers de  Star Trek (La Nouvelle génération, Deep Space 9 et Voyager), est une civilisation composée d'entités omnipotentes portant toutes le même nom « Q ».
 Continuum, une série télévisée canadienne de 2012.

Jeux vidéo 
 Continuum, jeu aussi connu sous le nom SubSpace, c'est un jeu en ligne massivement multi-joueurs en deux dimensions ;
 Continuum est un jeu vidéo de réflexion édité par Data East en 1990.
 ContinuuM est l'un des premiers jeux de rôle par correspondance français écrit par Frédéric Lesselier et Allan Toriel édité par Intermondes en 1992.

Entreprise 
 Continuum International Publishing Group, une maison d'édition ayant son siège au Royaume-Uni.